Хоангша:

  — островной уезд города Дананг во Вьетнаме, включающий в себя архипелаг Хоангша.
 Хоангша (архипелаг) — вьетнамское название Парасельских островов.